Чемпионат Азии по бейсболу — соревнования мужских национальных бейсбольных сборных стран Азии, проводимые под эгидой Федерации бейсбола Азии (BFA).
 
Соревнования проводятся с 1954 года. Периодичность проведения 2-3 года.

Чемпионский титул чаще всего выигрывала сборная Японии — 18 раз. 7 побед на счету Южной Кореи, 3 — Тайваня, одна — Филиппин.

Призёры

Медальная таблица

См. также 
 Бейсбол
 Конфедерация бейсбола Азии
 Бейсбол на Азиатских играх

Ссылки 
 Федерация бейсбола Азии

Соревнования по бейсболу